Tomić oder Tomic ist der Familienname folgender Personen:

 Aleksa Tomić (* 2003), serbischer Mittelstreckenläufer 

 Bernard Tomic (* 1992), australischer Tennisspieler
 Boris Tomić (* 1970), kroatischer Handballspieler
 Chris Tomic (* 1978), deutscher Informatiker, Erfinder und Unternehmer
 David Tomić (* 1998), deutsch-serbischer Fußballspieler
 Davor Tomić (* 2002), kroatischer Fußballspieler
 Denis Tomic (* 1998), österreichischer Fußballspieler
 Đorđe Tomić (* 1972), jugoslawischer Fußballspieler
 Dragan Tomić (1935–2022), serbischer Politiker
 Dragan Tomić (Schriftsteller) (1941–2015), jugoslawischer bzw. serbischer Schriftsteller
 Drazan Tomic (* 1974), deutscher Basketballspieler
 Goran Tomić (* 1977), kroatischer Fußballspieler
 Ivan Tomić (* 1976), serbischer Fußballspieler und -trainer

 Josephine Tomic (* 1989), australische Radrennfahrerin
 Mario Tomić (* 1988), kroatischer Handballspieler
 Marko Tomić (* 1988), serbischer Radrennfahrer
 Mijat Tomić (1610–1656), kroatischer Heiduck
 Milenko Tomić (1965–2017), bosnisch-schweizerischer Basketballtrainer
 Miloš Tomić (* 1980), serbischer Ruderer
 Nemanja Tomić (* 1988), serbischer Fußballspieler
 Regula Steiner-Tomić (* 1948), Schweizer Theater-, Film- und Fernsehschauspielerin
 Sara Tomic (* 1998), australische Tennisspielerin
 Tomas Tomic (* 1977), deutscher Fußballspieler
 Tomislav Tomić (* 1990), bosnischer Fußballspieler
 Vjekoslav Tomić (* 1983), kroatischer Fußballspieler
 Yves Tomić (* 1968), französischer Historiker